Le mot Alpina est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier féminin, le masculin étant  et le neutre ) d'un adjectif latin signifiant « des Alpes, alpin ».

Le mot alpina est aussi un adjectif signifiant « alpine » en italien, en espagnol et en portugais.

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot alpina (en italique et sans majuscule) est employé comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement. Voir aussi .

Culture et société

Associations 
 la Grande Loge suisse Alpina est une obédience maçonnique, fondée en 1844.

Entreprises et produits 
 Alpina est une compagnie horlogère suisse, fondée en 1883.
 Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG est un constructeur automobile allemand spécialisé dans les segments haut de gamme et sportif et un négociant en vin, anciennement un fabricant de machines à écrire puis constructeur/préparateur d'automobiles.
 L'Alpina B4, l'Alpina B10 Bi-Turbo, l'Alpina XB7, l'Alpina XD4 et la BMW Alpina Roadster V8 sont des modèles de ce constructeur.
 Alpina Savoie est une entreprise agroalimentaire française, spécialisée dans les pâtes.
 Alpina S.R.L. est un constructeur italien de motoneiges à doubles chenilles spécialisées pour le travail, fondé en 1995.
 Méribel Alpina est une entreprise qui exploite le domaine skiable de Méribel, aux Allues (Savoie, région Auvergne-Rhône-Alpes, France), créée en 1955.

Loisirs 
 Alpina Blitz est un ensemble de montagnes russes assises installé dans le parc d'attractions Nigloland à Dolancourt (Aube, région Grand Est, France).
 La Via Alpina est un réseau alpin de randonnée pédestre qui relie Trieste et Monaco.

Monuments 
 L'Alpina Gstaad est un palace situé à Gstaad (canton de Berne, Suisse), inauguré en 2012.

Musique 
 Le Corale Alpina Savonese est un chœur d'hommes italien de musique traditionnelle, fondé en 1949.

Politique 
 Stella Alpina est un parti politique italien régionaliste et centriste, fondé en 2001.

Sports 
 Le rallye Stella Alpina est un rallye automobile italien sur asphalte (1947-1955).

Transports 
 La Porta Alpina est un projet de gare ferroviaire dans le tunnel de base du Saint-Gothard, aujourd'hui abandonné.

Notes et références 

Épithète spécifique